Por Beebe pode estar à procura de:

Pessoas 
 Mike Beebe
 William Beebe

Localidades 
 Beebe (Arkansas)

Desambiguação